Luxe kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Luxe-Sumberraute, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Luxé, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine,